Giovanni Maria Visconti
 Giovanni II Visconti – arcybiskup Mediolanu w latach 1342-54
 Giovanni Visconti (kolarz)